Пелопонне́с () — периферия, административно-территориальная единица на юге Греции. Является региональным органом местного самоуправления и частью административного деления.

Занимает большую часть полуострова Пелопоннес, за исключением северо-западных периферийных единиц Ахея и Элида, которые принадлежат периферии Западная Греция. На севере граничит с периферией Западная Греция, на северо-востоке — с Аттикой. Население периферии составляет  жителя по переписи 2011 года. Площадь периферии составляет  км². Плотность 37,31 чел./км². Административный центр периферии находится в Триполисе.

Периферия была создана в 1987 году в соответствии с Законом 1622/86 о местном самоуправлении. С 2010 года согласно программе «Калликратис», её права и полномочия были пересмотрены и расширены. Вместе с перифериями Западная Греция и Ионические острова входит в децентрализованную администрацию Пелопоннес, Западная Греция и Ионические острова, административный центр которой находится в Патрах.

С 1 января 2011 года губернатором периферии является Петрос Татулис (), который был избран в ноябре 2010 года на выборах в местные органы управления от Всегреческого социалистического движения и переизбран в 2014 году.

Административное деление 
Периферия подразделяется на пять периферийных единиц, которые в свою очередь подразделяются на 26 общин (димов).

Примечания

Литература 
 

Пелопоннес